Лисовичи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Лисовичи — деревня в Столинском районе Брестской области.
 Лисовичи — деревня в Докшицком районе Витебской области.

См. также 
 Лисович